Bocainense – abitanti di Bocaina (Piauí)
Bocainense – abitanti di Bocaina (San Paolo)
Bocainense – abitanti di Bocaina de Minas
Bocainense – abitanti di Bocaina do Sul